Skivspelare kan avse:

 Skivspelare (musik) - en grammofon utan förstärkare.
 Cd-spelare – en elektronisk apparat för uppspelning av cd-skivor